Loggione – La parte più alta del teatro, sopra gli ordini dei palchi, dove sono i posti di minor prezzo e più sacrificata dal punto di vista visivo; e gli stessi spettatori ivi seduti.
 Loggione – programma televisivo.

Pagine correlate 

Loggia